Slovo hřbet má více významů:

 hřbet (geomorfologie) – protáhlá vyvýšenina, jejíž délka přesahuje šířku, s různými sklony svahů a plochou zaoblenou vrcholovou částí – odtud pak odvozený termín horský hřbet
 středooceánský hřbet – táhlá porucha zemské kůry, kde vzniká nová oceánská kůra
 hřbet (zoologie) – část těla živočichů (záda)

slovní spojení
 Kozí hřbet – více různých významů

Externí odkazy